MBO je lahko:

Management Byout oz. Notranji menedžerski odkup podjetja,
Management by Objectives.